Název Německé nesly dvě obce přejmenované vyhláškou ministerstva vnitra ze dne 25. ledna 1949 o změnách úředních názvů míst v roce 1948:

 Německé v bývalém okrese Třeboň, dnes Dvory nad Lužnicí (okres Jindřichův Hradec)
 Německé v bývalém okrese Nové Město na Moravě, dnes Sněžné (okres Žďár nad Sázavou)

Reference